Ел Гаљинеро има више значења:

 Ел Гаљинеро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гаљинеро (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гаљинеро (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Гаљинеро (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику